Samuel Cox kan syfta på bland andra:

* Samuel Hanson Cox (1793–1880), amerikansk presbyterianpastor och abolitionist
 Samuel S. Cox (1824–1889), amerikansk kongressman och diplomat
 Samuel P. Cox (1828–1913), amerikansk överste under inbördeskriget och affärsman
 Samuel D. Cox (född 1961), amerikans flygvapengeneral